Příjmení Green nebo Greene nosilo nebo nosí více různých osob:

 Al Green, Albert Greene (* 1946) – americký gospelový a soulový zpěvák
 Albert Green – více osob, rozcestník
 Alvin Greene (* 1977) – americký černošský politik
 André Green (1927–2012) – francouzský psychoanalytik
 Andy Green – britský hudební producent a kytarista
 Ashley Greene (* 1987) – americká herečka a modelka
 Brian Greene (* 1963) – americký fyzik, teoretik strun a popularizátor vědy
 Brian Austin Green (* 1973) – americký herec
 Cecil Green (1919–1951) – americký automobilový závodník
 CeeLo Green (* 1974) – americký zpěvák, rapper a skladatel
 David Greene (* 1986) – britský atlet, překážkový běžec
 Ellen Greene (* 1951) – americká herečka
 Emma Greenová (* 1984) – švédská atletka, skokanka do výšky
 Eva Greenová (* 1980) – francouzská herečka
 Frederick Laurence Green (1902–1953) – anglický spisovatel irského původu
 Frederik William Green (1869–1949) – britský egyptolog
 Hank Green (* 1980) – americký podnikatel, vloger, zpěvák, skladatel a spisovatel
 George Green (1793–1841) – britský matematik a fyzik
 Gerald Green (1922–2006) – americký spisovatel
 Graham Greene (1904–1991) – britský spisovatel a novinář
 Grant Green (1935–1979) – americký jazzový kytarista a hudební skladatel
 Jessy Greene – americká houslistka, violoncellistka a zpěvačka
 Jim Green (1943–2012) – kanadský politik a pedagog
 Joe Greene (* 1967) – americký atlet, skokan do výšky
 John Green (* 1977) – americký spisovatel a vlogger
 Julian Green (* 1995) – německo-americký fotbalový útočník
 Julien Green (1900–1998) – americko-francouzský spisovatel
 Leslie Green (1875–1908) – anglický architekt
 Linda Green (* 1970) – britská spisovatelka
 Maurice Greene (* 1974) – americký sprinter
 Michael Green (1946) – britský fyzik
 Mike Green (1985) – kanadský lední hokejista
 Morten Green (* 1981) – dánský lední hokejista
 Peter Green rodným jménem Peter Allen Greenbaum (1946–2020) – kytarista
 Rick Green (* 1956) – kanadský lední hokejista
 Robert Green (* 1980) – anglický fotbalový brankář
 Robert Greene (asi 1558–1592) – anglický prozaik a dramatik
 Seth Green (* 1974) – americký herec, producent a režisér
 Simon Richard Green (* 1955) – britský spisovatel
 Sonequa Martin-Green (* 1985) – americká herečka
 T. J. Green (* 1995) – hráč amerického fotbalu
 Thomas Green (1894–1975) – britský atlet, olympijský vítěz v chůzi
 Thomas Hill Green (1836–1882) – anglický filozof
 Tom Green (* 1991) – australský herec a tanečník
 Urbie Green (1926–2018) – americký jazzový hudebník

fiktivní postavy
 Rachel Greenová (1970) – postava v americkém televizním seriálu Přátelé

Podobné příjmení 
 Greene
 Grün

Externí odkazy